Косинское — название населённых пунктов:

Россия 
 Косинское — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области.
 Косинское — деревня в Буйском районе Костромской области.

Украина 
 Косинское — село, Ямпольский район, Сумская область.

См. также 
 Косинское сельское поселение